Christian Radovan (Linz, ) é um cantor e professor austríaco.

Cantores da Áustria

Professores da Áustria
Trombonistas de jazz